Список заслуженных артистов Казахской ССР

Ниже приведён список заслуженных артистов Казахской ССР по годам присвоения звания.

1930-е годы

1934 год 
 Куляш Байсеитова (1912—1957) — оперная певица

1936 год 
 Шара Жиенкулова (1912—1991) — танцовщица, педагог

1937 год 
 Салима Саттарова (1920—1985) — актриса
  Рутковский Юрий  (1881—1970) — актёр, режиссёр

1938 год 
 Морская, Зинаида Игнатьевна (1884—1966), актриса
 Шкаровский, Ниссон Адольфович (1904—1964), дирижёр

1939 год 
 Куан Лекеров (1896—1955) — певец, актёр.

1940-е годы

1943 год 
 Сандлер, Оскар Аронович (1910—1981) — композитор
 Харламова, Валентина Борисовна (1911—1999) — актриса
 Ванин, Василий Васильевич (1898—1951) — актёр

1944 год 
 Абдикаримов, Муздыбек(1914—1974), актёр
 Сакиев, Шарипбай Кашкинбаевич (1913—1989) — актёр.

1945 год 
 Джандарбекова, Шолпан Исабековна (1922—2005), актриса театра и кино
 Дьяков, Виктор Иванович (1903—1987), актёр и режиссёр
 Майканова, Сабира (1914—1995), актриса театра и кино
 Резинин, Анатолий Андреевич (1912-1986), актёр и режиссёр 
 Семятова, Мариям Тохтахановна (1916—1967), актриса театра

1946 год 
 Атамкулов, Сатылган (1907—1955) — театральный актёр
 Леонов-Вендровский, Леонт Владимирович (1889—1954), актёр и режиссёр.

1947 год 
 Каримбаев, Садык (1918—1975) — композитор, заслуженный артист КазССР (1947).

1950-е годы

1951 год 
 Курганов, Александр Матвеевич (1881—1964) — певец, педагог..

1955 год 
 Загвоздкина, Иустина Ивановна (1908—1985), актриса

1956 год 
 Ли, Николай Петрович (1915—1977), актёр

1957 год 
 Джаманова, Роза Умбетовна (1928—2013), оперная певица

1958 год 
 Умурзакова, Амина Ергожаевна (1919—2006), актриса
 Шамиев, Ахмет (1908—1983), актёр, певец

1959 год 
 Аранышев, Михаил Фёдорович (1912—1989), кинооператор.
 Померанцев, Юрий Борисович (1923—2022), актёр и режиссёр

1960-е годы

1963 год 
 Османов, Тургут Садвакасулы (1927—1987), дирижёр.

1964 год 
 Нулбек Нонбаев (1923—2009), актёр

1966 год 
 Бахтыбаев, Тохтахун (1923—1987), танцовщик
 Бактыгереев, Мухтар (1933—1999), актёр
 Жайлибеков, Танат (1929—1989), актёр
 Ружева, Алтын Ибрагимовна (1928—1990) — актриса.
 Салыков, Максут Амирович (1927—1977) — театральный актёр.
 Шапенков, Михаил Иванович (1922—1990) — фаготист

1967 год 
 Клушкин, Юрий Степанович (р. 1937), трубач
 Нусупов, Уйалбай Нусупович (1921—2005), фаготист и дирижёр

1970-е годы

1970 год 
 Молдабеков, Ануарбек Абыханович (1938—1985), актёр кино и театра

1971 год 
 Талпакова, Гульжан Изимовна (р. 1948), танцовщица

1973 год 
 Бапов, Рамазан Саликович (1947—2014), артист балета
 Мальбеков, Эдуард Джабашевич (р. 1941), артист балета

1977 год 
 Бахтыбаев, Тохтахун (1923—1987), актёр
 Добровольский, Владимир Григорьевич (р. 1915), гобоист

1978 год 
 Туякбаев, Ануар Жайлыбекович (р. 1943), трубач

1979 год 
 Рымбаева, Роза Куанышевна (р. 1957), певица
Кулышева, Капаш Кабыкеновна (р. 1949), певица

1980-е годы 
1980 год

Зимарёва Антонина Павловна (1917-2005) - Иркутский драматический театр, Карагандинский русский театр им. К.С.Станиславского. Заслуженная артистка Казахской ССР

1981 год 
 Кармысова, Венера Камаловна (1936—2019) — певица, заслуженная артистка КазССР, жена государственного деятеля Гибадуллы Мырзыгалиева (1934—2000).
 Поляничко, Анатолий Георгиевич (1937—2020) — хормейстер, аранжировщик, дирижёр, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Советской армии Среднеазиатского военного округа (САВО).

1982 год 
 Жайсанбаев, Есболган Ботабаевич (1940—1983) — актёр театра и кино,

1984 год 
 Айманова, Майра Шакеновна (1936—1993), оперная певица
 Жанбырбаев, Алибек Абылкасымович (р. 1948), певец
 Квадрицкий, Владимир Васильевич (р. 1923), кларнетист
 Нуралиев, Танатар Кунурович (р. 1938), гобоист

1985 год 
 Нагима Ескалиева

1986 год 
 Ли, Людмила Мунсековна (1951 года рождения) — танцовщица, педагог

1987 год 
 Исмагулов, Асылболат Какенович
 Мусабаев, Марат Хасенович
 Шалаев, Виктор Григорьевич (1946—2022) — актёр и режиссёр.

1990-е годы

1991 год 
 Парманов, Бекпулат Саттарович (1952 года рождения) — театральный режиссёр
 Каденова, Лидия Тажадиновна (1952 года рождения) — артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Капустин, Юрий Николаевич (1942 года рождения) — артист Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Кенжеков, Алтынбек Жолдасович (1941 года рождения) — артист Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Мыржыкбай, Кенжегали Турсынбекович (1953 года рождения) — солист оперы Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая
 Омарбаев, Канат Нурмухамедович (1943 года рождения) — солист оперы Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая
 Рахишева, Татьяна Рахишевна (1946 года рождения) — артистка Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова

Год присвоения звания не установлен 
 Куанышпаев, Калибек (1893—1968), актёр театра и кино
 Молодов, Анатолий Васильевич (1929—2017), хоровой дирижёр
 Спасский, Леонид Карпович (1926—1988), актёр театра

Заслуженные артисты Республики Казахстан

1990-е годы

1991 год 
 Лебаева, Жибек Рахимбердиевна (1953 года рождения) — артистка Талдыкорганского областного казахского драматического театра

1992 год 
 Абдинабиева, Газиза (1948—2021) — артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Бекбосынов, Кажыбек Кудайбергенулы (1946 года рождения) — артист Государственной концертной организации «Казахконцерт»
 Долматова, Наталья Валентиновна (1958 года рождения) — артистка Государственного академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Казакбаева, Гульжамал Мукажановна (1949 года рождения) — артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Калиев, Омирсерик (1947 года рождения) — артист Талдыкорганского казахского драматический театр имени Бикен Римовой
 Шойынбаев, Курманбай Алтаевич (1952 года рождения) — преподаватель кафедры музыки Шымкентского педагогического института культуры имени Аль-Фараби
 Турысбеков, Секен Каримулы (1961 года рождения) — композитор, домбрист

1993 год 
 Кажымуратов, Сердеш (1950 года рождения) — артист Карагандинского областного драматического театра
 Теменов, Талгат Досымгалиевич (1954 года рождения) — ректор Алматинского государственного театрального художественного института имени Жургенева
 Усенбаева, Нуржамал Пернебековна (1959 года рождения) — солистка оперы Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая

1994 год 
 Абилев, Шахимардан Кайдарулы (1950 года рождения) — декан факультета вокально-оперной подготовки консерватории имени Курмангазы
 Ешмуратова, Куралай Халекетовна (1945 года рождения) — генеральный директор — художественный руководитель Государственного Алматинского театра кукол

1995 год 
 Аралбай, Толеубек Мухамеджанович (1950 года рождения) — артист Казахского национального академического театра драмы имени М. О. Ауэзова
 Жылгелдиев, Сагат Ермагамбетович (1954 года рождения) — артист Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Ильясова, Майра (1955 года рождения) — артистка Государственной концертной организации «Казахконцерт»
 Нурмагамбетова, Айжан Кабдуалиевна (1956 года рождения) — артистка Республиканского молодёжного эстрадного ансамбля «Гульдер»
 Онербаев, Нурлан Алтаевич (1961 года рождения) — диктор «Казахского радио»
 Садыкова, Саламат (1956 года рождения) — певица, Киргизская Республика
 Самидинова, Багдат (1954 года рождения) — артистка Государственной концертной организации «Казахконцерт»

1996 год 
 Айдарбаева, Роза Таймановна (1952 года рождения) — артистка Мангистауской областной государственной филармонии
 Акдаулетова, Каракоз Акжигитовна (1956 года рождения) — заведующая отделением Кзыл-Ординского музыкального колледжа
 Акимова, Улбосын — артистка Жетысайского казахского музыкально-драматического театра имени К. Жандарбекова, Южно-Казахстанская область
 Бектемиров, Айдос (1950 года рождения) — артист Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Демесинов, Кадирбек Толеуович (1952 года рождения) — артист Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Дороховская, Любовь Васильевна — солистка оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая
 Дукумбаева, Шолпан Базаровна — солистка-вокалистка Кокшетауской областной государственной филармонии
 Жумабеков, Кенес Наримбаевич (1948 года рождения) — артист Карагандинского областного казахского драматического театра имени С. Сейфуллина
 Ильясов, Марат Дангылович — композитор и певец, город Алматы
 Кайроллин, Жайлаухан (1946 года рождения) — солист-вокалист Семипалатинской областной государственной филармонии имени А. Кашаубаева
 Ким, Зоя Викторовна (1951 года рождения) — солистка-вокалистка ансамбля «Ариран» Республиканского корейского театра музыкальной комедии
 Кулыбеков, Токсын Кулыбекович (1951 года рождения) — артист музыкально-развлекательной фирмы «Тамаша»
 Махпирова, Рейхан Асимовна — солистка-вокалистка Республиканского уйгурского театра музыкальной комедии
 Мейрамова, Жумагуль Омирзаковна (1949 года рождения) — артистка Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова
 Мельников, Леонид Алексеевич — артист Карагандинского театра музыкальной комедии
 Мендиярова, Шамшагуль (1947 года рождения) — артистка Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова
 Мусин, Ринат Ильтаевич (1961 года рождения) — солист балета Государственного ансамбля классического танца Республики Казахстан
 Оспанов, Серик Карибаевич (1964 года рождения) — директор — художественный руководитель Жезказганской областной государственной филармонии имени Т. Калмагамбетова
 Сапожников, Павел Иванович — преподаватель Южно-Казахстанского гуманитарного университета
 Султангазин, Уайс — артист Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова
 Таудаева, Сауле Жамановна (1958 года рождения) — солистка-вокалистка Западно-Казахстанской областной государственной филармонии
 Ташимова, Нурзада (1955 года рождения) — артистка Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова
 Токарев, Михаил Михайлович (1948 года рождения) — артист Государственного академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Утепбергенов, Ментай Смагулович (1946 года рождения) — актёр киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова
 Тилеухан, Бекболат Канайулы (1966 года рождения) — руководитель фольклорного ансамбля Президентского оркестра при Республиканской гвардии, заведующий кафедрой Алма-Атинской консерватории

1997 год 
 Аринбасарова, Наталия Утевлевна (1946 года рождения) — артистка театра и кино, Российская Федерация

1998 год 
 Акбарова, Адалят Аскаровна (1948 года рождения) — танцовщица, педагог-хореограф Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени К. Кужамьярова
 Альпиева, Лейла Турсынбековна (1974 года рождения) — солистка балета Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая
 Аманова, Роза (1973 года рождения) — певица, Киргизская Республика
 Даукенова, Гульнар Жумаевна (1961 года рождения) — певица, солистка Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы
 Жолжаксынов, Ерик Калиевич (1959 года рождения) — актёр киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова
 Имашева, Баян (1941 года рождения) — артистка Казахского национального академического театра драмы имени М. О. Ауэзова
 Кажгалиева, Куляш Кажгалиевна (1942 года рождения) — артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Калымбетов, Болат Нургалиевич (1956 года рождения) — актёр и режиссёр киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова
 Калымбетова, Кулян Жантемировна (1957 года рождения) — солистка Кызылординской областной филармонии
 Кожакова, Салиха (1941 года рождения) — артистка Казахского национального академического театра драмы имени М. О. Ауэзова
 Коржева, Ольга Владимировна (1969 года рождения) — артистка Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац
 Косенко, Наталья Павловна (1944 года рождения) — артистка Русского драматического театра имени М. Горького 
 Косыбаева, Тамара Окиметовна (1928 года рождения) — актриса киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова
 Мухамед-кызы, Майра (1969 года рождения) — оперная певица
 Нурмагамбетова, Сулушаш Кулжабайкызы (1951 года рождения) — солистка Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы
 Скирта, Дмитрий Анатольевич (1972 года рождения) — артист Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац
 Улкенбаева, Айгуль Наримановна (1962 года рождения) — преподаватель кафедры домбры Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Год присвоения звания не установлен 
 Бактай, Жаннат Кенесовна (1969 года рождения) — оперная певица
 Балаев, Геннадий Николаевич (1940 года рождения) — артист Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Банченко, Татьяна Петровна (1947 года рождения) — артистка Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Гришко, Виталий Алексеевич (1946 года рождения) — артист Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Жмеренецкая, Нина Леонидовна (1948 года рождения) —  артистка Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Рахимова, Жумаганым Абльхаликовна — артистка Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева
 Кожаков, Канаткали — артист Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева
 Косыгина, Надежда Антоновна — артистка Северо-Казахстанского областного русского драматического театра имени Н. Ф. Погодина

Примечания

См. также 
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР

Почётные звания Казахской ССР
 
Заслуженные артисты Казахской ССР